Серве́ра-дель-Ри́о-Ала́ма ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сервера. Занимает площадь 152,56 км². Население — 2826 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Покровителями города считаются святой Хиль и святая Ана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
 Página sobre Cervera del Río Alhama
 Punto de encuentro de Cerveranos
 Contrebia Leucade, Galería fotográfica

Муниципалитеты Риохи
Населённые пункты Риохи